Matulaitis ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
 Matulaitytė (ledig)
 Matulaitienė (verheiratet)

Personen 

 Juozapas Matulaitis (* 1936), litauischer Priester, Bischof von Kaišiadorys
 Juozas Matulaitis (1894–1979), litauischer Bischof
 Jurgis Matulaitis (1871–1927), Erzbischof von Vilnius und Seliger

Familienname
Litauischer Personenname